Eurovision Young Dancers was een tweejaarlijkse danswedstrijd georganiseerd door de Europese Radio-unie. Het evenement werd uitgezonden door de deelnemende omroepen.

Geschiedenis
Eurovision Young Dancers startte in 1985. Het evenement was een spin-off van de muziekwedstrijd Eurovision Young Musicians dat een aantal jaren daarvoor het levenslicht had gezien. Er werd bepaald dat Eurovision Young Musicians in de even jaren werd gehouden en Eurovision Young Dancers in de oneven jaren. De competitie sloeg in het begin goed aan, maar omstreeks de eeuwwisseling werd het aantal deelnemers gering. Dit zorgde ervoor dat Eurovision Young Dancers 2003 zich moest aanpassen aan het lage aantal deelnemers. In 2007 werd het evenement geannuleerd en ook in 2009 vond het geen doorgang. Dit kwam door de start van het Eurovisiedansfestival in 2007. Nadat die competitie na twee edities stopte kwam Eurovision Young Dancers in 2011 weer terug.

Ook de editie van 2019 werd gecanceld, ditmaal omdat er geen omroep werd gevonden die het festival wilde organiseren.

Format
Aan Eurovision Young Dancers nemen jongeren van 16 tot 21 jaar deel, waarbij men kan deelnemen als solo-act of als koppel. Deze dansers mogen echter niet op professioneel niveau dansen. Een professionele jury beoordeelt alle routines en kiest zo ook de winnaar van het evenement.

De wedstrijd bestaat uit een solonummer dat opgevoerd wordt door elke deelnemer of deelnemend koppel. Hierna wordt de groep van deelnemers uit elkaar gesplitst voor twee groepsdansen. Vervolgens maakt de jury de twee acts bekend die tijdens deze uitvoeringen het hoogst gescoord hebben. Door een dance-off van 45 seconde per act wijst de jury de winnaar aan.

Aantal overwinningen en georganiseerde festivals 

Recordhouder qua overwinningen is Spanje, dat vijf keer het festival won. Op de tweede plaats komt Polen met twee overwinningen. De regel uit het Eurovisiesongfestival dat het winnende land na een winst het festival het jaar daarop moet organiseren, geldt niet voor dit festival.

Deelnemende landen
Actieve leden van de EBU mogen deelnemen aan dit evenement. Het is tot nu toe twee keer voorgekomen dat een omroep die geen actief lid was mocht deelnemen. Dit gebeurde in 1987 toen de Canadese omroep CBC deelnam, de CBC is een geassocieerd lid van de EBU. In 2011 nam Kosovo deel aan het evenement. Sinds 2008 heeft dat land al een aanvraag tot lidmaatschap van de EBU ingediend, maar omdat Kosovo door de Verenigde Naties niet wordt erkend als onafhankelijke staat kan het niet deelnemen aan het Eurovisiesongfestival. Voor Eurovision Young Dancers werd er voor dit land een uitzondering gemaakt.

Edities

Statistieken 
In de tabel hieronder bevinden zich de statistieken van het festival. Landen in het grijs doen niet meer mee.

Externe links 
 Website van het Eurovision Young Dancers